Miejscowości w USA:
 Caneyville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Grayson
Gminy w USA:
 Caneyville (ang. Caneyville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua